Il doppio del torneo di tennis Penza Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Denis Istomin e Evgenij Kirillov che hanno battuto in finale André Ghem e Boy Westerhof 6-2, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Pavel Chekhov /  Michail Elgin (quarti di finale)

 Denis Istomin /  Evgenij Kirillov (Campioni)
 André Ghem /  Boy Westerhof (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2008